Blindagem
Ou ainda:
Blindagem (banda) - grupo brasileiro de rock
Blindagem fiscal
Blindagem patrimonial

Desambiguação